Соревнования в кейрине по велоспорту среди мужчин на летних Олимпийских играх 2012 прошли 7 августа. Приняли участие 18 спортсменов из 18 стран.

Призёры

Соревнование

Первый раунд

Заезд 1

Заезд 2

Заезд 3

Утешительный раунд

Заезд 1

Заезд 2

Второй раунд

Заезд 1

Заезд 2

За 7-12-е места

Финал

Ссылки 
 Результаты соревнований на сайте МОК

Велоспорт на летних Олимпийских играх 2012